Alice Lake ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Alice Lake (Alaska)
 Alice Lake (Idaho)
 Alice Lake (Iosco County, Michigan)
 Alice Lake (Lake County, Michigan)
 Alice Lake (Beltrami County, Minnesota)
 Alice Lake (Blue Earth County, Minnesota)
 Alice Lake (Itasca County, Minnesota)
 Alice Lake (Lake County, Minnesota)
 Alice Lake (Otter Tail County, Minnesota)
 Alice Lake (Pope County, Minnesota)
 Alice Lake (Oregon)
 Alice Lake (Wisconsin)
 Alice Lake (Wyoming)

in Kanada:
 Alice Lake (British Columbia)

Alice Lake ist der Name folgender Personen:
 Alice Lake (Schauspielerin) (1895–1967), US-amerikanische Filmschauspielerin